

Patronyme

 Armand Bogros, (1897-1938), professeur, scientifique français ;
 Denis Bogros, (1927-2005), historien français, Colonel, élève de Saint-Cyr ;
 Edmond Bogros, (1820-1888), médecin, poète, écrivain régionaliste français, maire de Château-Chinon en 1877 ;
 Jean-Annet Bogros, (1786-1825), médecin français ;
 Lucien Bogros, (1893-1942), magistrat français, juge à Clermont-Ferrand, président du Tribunal des Pensions, auteur d'ouvrages de droit.

Toponymes

 Bogros, commune de Messeix dans le Puy-de-Dôme.

Divers 
 Les Bogros, série de bande dessinée créée par Pierre Makyo et Toldac et publiée dans Mercredi en 1981, et dans Spirou de 1983 à 1990.